Lennon este un nume de familie asociat mai ales cu unul din membrii formației de muzică The Beatles, John Lennon. De asemenea, se poate referi la cei doi fii ai săi, Julian Lennon și Sean Lennon, la Aeropotul John Lennon din Liverpool, la un jucător irlandez de fotbal, la un politician australian, etc.

Aeroport în Liverpool, Anglia 

 Liverpool John Lennon Airport (în limba română Aeropotul John Lennon din Liverpool), aeroport în Liverpool, Anglia, denumit postum în cinstea lui John Lennon, unul dintre cei mai celebrii fii ai Liverpool-ului.

Lennon ca prenume 

 Lennon Murphy, o cântăreață rock, o Suicide Girl.

Numele de familie Lennon 

 Lennon, John (născut John Winston Lennon) -- (1941 - 1980), britanic, muzician, cântăreț, chitarist, compozitor, activist al pacifismului, membru al formației The Beatles. 
 Lennon, Julian -- (născut în 1963 ca John Charles Julian Lennon), întâiul fiu al lui John Lennon și Cynthia Powell, muzician, căntăreț, compozitor, textier britanic. 
 Lennon, The Musical, un spectacol muzical (în limba engleză musical) jucat pe Broadway. 
 Lennon, Neil, un jucător irlandez de fotbal. 
 Lennon, Paul, un politician australian, actualmente premierul Tasmaniei. 
 Lennon, Sean -- (născut în 1975 ca Sean Taro Ono Lennon), a doilea fiu a lui John Lennon avut cu Yoko Ono, muzician american. 
 Lennon, Surorile, un grup muzical american format din patru surori ce obișnuiau să cânte în spectacole muzicale televizate de genul The Lawrence Welk Show. 

Nume de familie